

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Riw“ beginnt.

Riw 



Riwk 
 Riwkin-Brick, Anna (1908–1970), schwedische Photographin

Riwo 
 Riwotzki, Fritz (1910–1978), deutscher Polizist